Бичевин — фамилия. Известные носители:

 Бичевин, Иван Степанович (1704—1759) — русский предприниматель, иркутский купец 1-й гильдии. Исследователь островов Тихого океана.
 Бичевин, Леонид Александрович (род. 1984) — российский актёр театра и кино.